

Селища:
 Привокзальне — Сумська область, Шосткинський район
 Привокзальне — Харківська область, Богодухівський районСело:
 Привокзальне — Сумська область, Конотопський район